Tratado de Constantinopla (1479)
 Tratado de Constantinopla (1590)
 Tratado de Constantinopla (1700)
 Tratado de Constantinopla (1724)
 Tratado de Constantinopla (1740)
 Tratado de Constantinopla (1782)
 Tratado de Constantinopla (1800)
 Tratado de Constantinopla (1832)
 Convenção de Constantinopla (1888)
 Tratado de Constantinopla (1913)

Constantinopla